Mariamman Temple je název více hinduistických chrámů:

 Mariamman Temple (Bangkok)
 Sri Mahamariamman Temple (Kuala Lumpur)
 Sri Mariamman Temple (Penang)
 Sri Mariamman Temple (Singapur) – hinduistický chrám v Singapuru